Менжинское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Менжинское — прежнее название села Кенащы Акжарского района Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Менжинское — село в Сладковском районе Тюменской области.

Украина 
 Менжинское — до 2016 г. название села Пригородное в Никопольском районе Днепропетровской области.